Okręty US Navy o nazwie USS "Yankee":

 Pierwszy "Yankee" (1861) był bocznokołowym parowcem 
 Drugi "Yankee" (1892) był parowym okrętem używanym w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej
Yankee